Бобкова () — чеське прізвище жінки, похідне від чеського чоловічого прізвища Бобек ().

Відомі носії 
 Гана Бобкова (1929—2017) — чехословацька гімнастка, призерка Олімпійських ігор.
 Радка Бобкова (1973) — чеська тенісистка.